Marholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Marholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Marholmen (vid Grundsund, Raseborg), Nyland, 
 Marholmen (vid Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Marholmen (vid Strömsö, Raseborg), Nyland,

Sverige 

 Marholmen, Norrtälje kommun,

Se även
Marholm
Maraholmen
Maraholm
Myrholmen
Mörholmen